Football Club Ararat-Armenia é uma equipe armênia de futebol com sede em Yerevan. Disputa a primeira divisão da Armênia (Campeonato Armênio de Futebol).

Seus jogos são mandados no Vazgen Sargsyan Republican Stadium, que possui capacidade para 14.530 espectadores.

História 
O FC Ararat-Armenia foi fundado em 2017, disputa atualmente a Primeira Divisão.

Na temporada 2018-19, ganhou a Armenian Premier League em sua primeira temporada na divisão, conquistando a classificação para a Liga dos Campeões da UEFA de 2019-20

Conquistas 
 Armenian Premier League: 2
(2018-19, 2019-20)

 Supercopa da Armênia: 1
(2019)

Ararat-Armenia
Clubes de futebol fundados em 2017